Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 1990 () — 12-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 17 по 25 ноября 1990 года на стадионе «State Hockey Centre» в городе Мельбурн (Австралия).

Победителями Трофея чемпионов (в 5-й раз в своей истории) стала сборная Австралии, второе место заняла сборная Нидерландов, бронзовым призёром чемпионата стала сборная Германии.

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир
  — 1-е место на чемпионате мира 1990, 3-е место на Олимпийских играх 1988
  — 1-е место на Олимпийских играх 1988, 5-е место на чемпионате мира 1990
  — 2-е место на чемпионате мира 1990
  — 2-е место на Олимпийских играх 1988, 4-е место на чемпионате мира 1990
  — 6-е место на чемпионате мира 1990

Результаты игр

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1990 на официальном сайте FIH
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1990 на сайте todor66.com

1990
Ноябрь 1990 года
Спорт в Австралии в 1990 году
Международные соревнования по хоккею на траве в Австралии
Международные спортивные соревнования в Мельбурне